L'Inondation est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Inondation, nouvelle réaliste d'Émile Zola parue en 1885 dans le recueil Le Capitaine Burle
 L'Inondation, film français de Louis Delluc, sorti en 1924 ;
 L'Inondation, nouvelle de l'écrivain russe Ievgueni Zamiatine, publiée en 1929 ;
 L'Inondation, film franco-russe, sorti en 1994 ;
 L'Inondation, opéra de Francesco Filidei sur un livret de Joël Pommerat, créé en 2019.